Световното първенство по волейбол за мъже проведено през 1982 година е десето издание на турнира. Организиран е от управителния орган на FIVB. Провежда се в Аржентина от 1 октомври до 15 октомври 1982 година.

Участници

Първи етап

Група А 

|}

|}

Група В 

|}

|}

Група С 

|}

|}

Група D 

|}

|}

Група E 

|}

|}

Група F 

|}

|}

Втори етап 
 The results and the points of the matches between the same teams that were already played during the preliminary round shall be taken into account for the second round.

Група G 

|}

|}

Група H 

|}

|}

Квалификационен етап 13 – 24 място

Група I 

|}

|}

Група J 

|}

|}

Финален етап

Полуфинал за 21 – 24 място 

|}

Мач за 23-то място 

|}

Мач за 21-вото място 

|}

Полуфинал за 17 – 20 място 

|}

Мач за 19-о място 

|}

Мач за 17-о място 

|}

Полуфинал за 13 – 16 място 

|}

Мач за 19-о място 

|}

Мач за 17-о място 

|}

Полуфинал за 9 – 12 място 

|}

Мач за 11-о място 

|}

Мач за 9-о място 

|}

Полуфинал за 5 – 8 място 

|}

Мач за 7-ото място 

|}

Мач за 5-о място 

|}

Полуфинал за 1 – 4 място 

|}

Мач за 3-то място 

|}

Финал 

|}

Крайно класиране

Източници 
 Архив на волейболните резултати

Външни препратки 
 Официална страница на FIVB

Световни първенства по волейбол